

Geografia 
 Ask – villaggio del comune di Askøy (Norvegia)
 Ask – centro amministrativo del comune di Gjerdrum (Norvegia)
 Ask – località del comune di Ringerike (Norvegia)

Sigle 
 Amplitude-shift keying – modulazione digitale di ampiezza

Astronomia 
 4894 Ask – asteroide della fascia principale

Codici 
 ASK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yamoussoukro (Costa d'Avorio)
 ask – codice ISO 639-3 della lingua ashkun

Informatica 
 ask.fm – servizio di rete sociale
 Ask.com – motore di ricerca

Mitologia 
 Ask o Askr – il primo uomo della mitologia norrena

Musica 
 Ask – singolo degli Smiths del 1986
 Ask – EP dei Node del 1996
 Ask – traccia dell'album Over the James degli Avail del 1998

Pagine correlate 
 Asch

Altri progetti